Hyrtl ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Hyrtl (1818–1901), deutsch-österreichische Lyrikerin
 Jakob Hyrtl (1799–1868), österreichischer Kupferstecher 
 Joseph Hyrtl (1810–1894), österreichisch-ungarischer Anatom